Людми́ла Никола́евна Скако́вская (род. 13 ноября 1961, Бежецк, Тверская область) — российский , ректор Тверского государственного университета, заведующая кафедрой международных отношений, руководитель Центра русского языка и культуры. Член Совета Федерации от исполнительной власти Тверской области (с 25 сентября 2021 года).

Из-за поддержки российско-украинской войны — под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Родилась 13 ноября 1961 года в Бежецке Тверской области в семье учителей.

В 1979 году окончила Бежецкую среднюю школу № 4 и поступила на филологический факультет Калининского государственного университета. В 1984 году окончила университет с отличием по специальности «филология».

В 1984 по 1987 годах работала учителем русского языка и литературы в той же средней школе № 4 Бежецка, где ранее училась сама.

В 1987 году — учитель русского языка и литературы в школе № 8 Твери. Поступила в аспирантуру Тверского государственного университета по приглашению декана филологического факультета Р. Д. Кузнецовой.

Тверской государственный университет 
В 1988—1991 годах — ассистент кафедры русской литературы в Тверском государственном университете.

С 1991 по 1995 год — старший преподаватель кафедры русской литературы ТвГУ.

В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Проза Владимира Крупина (проблематика и поэтика)» (научный руководитель проф. Огнёв А. В.). Присвоена учёная степень кандидат филологических наук.

С 1995 пр 1999 годы работает на должности доцента кафедры русской литературы ТвГУ.

В 2000—2001 годах — докторант ТвГУ.

 Декан филологического факультета
В 2002 назначена деканом филологического факультета. В 2002—2006 — декан филологического факультета, заведующая кафедрой филологических основ издательского дела и рекламы, профессор кафедры русской литературы XX—XXI вв. Способствовала открытию направлений «Издательское дело», «Реклама и связи с общественностью», «Русский как иностранный», «Зарубежная славянская филология» и «Международные отношения».

В 2003 году защитила докторскую диссертацию по теме «Фольклорная парадигма русской прозы конца XX века». Присвоена учёная степень доктор филологических наук.

В 2005 году присвоено учёное звание профессора.

Занималась организацией проведения Дней славянской культуры и письменности в Твери.

 Проректор
В 2006 году назначена на должность проректора по научной и инновационной деятельности ТвГУ. В 2007 году была рекомендована коллективом и учёным советом ТвГУ для участия в выборах на должность ректора.

С 2007 по 2009 год — профессор кафедры русской литературы 20-21 XX—XXI вв. ТвГУ.

2007—2013 — проректор по учебно-воспитательной работе, директор Центра русского языка и культуры, профессор кафедры русской литературы XX—XXI вв. ТвГУ.

В декабре 2007 года Людмила Скаковская создала автономную некоммерческую организацию «Тверской центр русского языка и культуры» и также стала её директором. В дальнейшие годы Центр русского языка и культуры неоднократно становился грантополучателем фонда «Русский мир», РГНФ, администрации Тверской области.

В конце января 2009 года была создана Общественная палата Тверской области. Скаковская была включена в состав первого созыва на 2009—2011 годы (председатель В. А. Суслов),.

В апреле 2009 года ректор ТвГУ Виктор Гавриков покинул должность, а и. о. ректора был назначен Андрей Белоцерковский, в июне 2009 года он же избран ректором. Скаковская была назначена первым проректором — проректором по учебно-воспитательной работе ТвГУ. Как первый проректор Скаковская исполняла обязанности ректора в отсутствие Белоцерковского. Занимала должность с 2009 по 2017 год.

В октябре 2009 года Скаковская включена в состав тверской делегации на конференцию Центрального федерального округа по выдвижению кандидатур в Общественную палату Российской Федерации.

6 ноября 2009 года Скаковская включена в состав Общественной палаты г. Твери.

В 2013 году также стала заведующей кафедрой международных отношений ТвГУ.

В выборах ректора ТвГУ в 2014 году не участвовала.

В 2015—2018 годах была членом Общественной палаты Тверской области 3 созыва

 Ректор
10 января 2017 года ректор ТвГУ Андрей Белоцерковский покинул должность и по приглашению губернатора области Игоря Рудени вошёл в состав правительства Тверской области. Людмила Скаковская была назначена исполняющей обязанности ректора ТвГУ.

С 2017 года по ноябрь 2020 год — исполняющая обязанности ректора ТвГУ. 12 ноября 2020 года избрана ректором ТвГУ. В выборах участвовали два кандидата Людмила Скаковская и Сергей Смирнов.

Член трёх Советов по защите докторских и кандидатских диссертаций (Д 212.263.03, Д 212.263.05, Д 212.263.06) при Тверском государственном университете. Подготовила 11 кандидатов филологических наук.

Совет Федерации 
26 июля 2021 года действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя подал в избирком документы для выдвижения кандидатом от «Единой России» на очередные выборы, в том числе и список из трёх кандидатов в члены Совета Федерации. В список вошли: действующий сенатор Андрей Епишин, глава Старицкого района Сергей Журавлёв и ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская. На состоявшихся 19 сентября 2021 года выборах Игорь Руденя был вновь избран губернатором. 24 сентября 2021 года он вступил в должность и в тот же день он назначил Людмилу Скаковскую членом Совета Федерации.

6 октября 2021 года на 509-м заседании Совета Федерации Скаковская получила удостоверение и нагрудный знак члена СФ. Тогда же Совете Федерации её включили в состав комитета по науке, образованию и культуре (председатель комитета Лилия Гумерова).

Организационная деятельность

Организация конференций 
Председатель организационного комитета международной конференции «Языковой дискурс в социальной практике» (2019).

Сопредседатель программного комитета конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты геологии, геофизики и геоэкологии с использованием современных информационных технологий».

Тверской региональный центр русского языка и культуры 
Является руководителем общественной организации «Тверской региональный центр русского языка и культуры», созданной в 2007 г. по поручению Губернатора Тверской области и осуществившей более 10 проектов в области укрепления позиций русского языка как государственного языка науки, культуры, образования, средства межнационального общения и как основы формирования патриотизма.

Деятельность Центра русского языка и культуры была высоко оценена на государственном уровне: 4 ноября 2008 г. Л. Н. Скаковская удостоилась чести быть приглашённой на официальный приём к Президенту РФ Д. А. Медведеву.

Преподавательская деятельность 
Читала лекции по проблемам современной русской литературы, журналистики, международных отношений, литературы и культуры стран СНГ, методики преподавания русского языка как иностранного в Великотырновском университете (Болгария), университете города Лодзь (Польша), Фрайбургском университете (Германия), Технологическом университете Монтеррея (Мексика) и университете Сан-Маркос (Перу).

Публикации 
Имеет более 200 научных и более 100 публицистических работ, 5 монографий, в том числе

Научные интересы 
 Актуальные проблемы современной русской литературы и литературы стран СНГ.
 Русский язык как иностранный.
 Mеждународные гуманитарные связи.
 Журналистика, мировая литература.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 9 марта 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 23 марта 2022 года находится под санкциями Канады. С 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 21 апреля 2022 года находится под санкциями Австралии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Литература 
 Скаковская Людмила Николаевна: биобиблиогр. указ. / Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка; сост.: Г. И. Батяева, А. А. Власова, Н. А. Корж. — 2-е изд., доп. — Тверь, 2021. — 60 с.

Награды 
 Грамота Министерства образования и науки РФ
 Нагрудный знак губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области»
 Почётный знак «За заслуги перед городом»
 Грамота губернатора Тверской области;
 Грамота Главы города Твери.
 Благодарность Федерального агентства по образованию;
 Почётный профессор Великотырновского университета.

Ссылки 
 
 Журнал об инновационной деятельности «Инновации»

Примечания 

Ректоры вузов России
Преподаватели Тверского государственного университета
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Женщины-политики России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании